Srní ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Srní, Gemeinde im Okres Klatovy
Srní, Ortsteil von Hlinsko v Čechách, Okres Chrudim
Srní, Ortsteil von Stráž nad Ohří, Okres Karlovy Vary
Srní u České Lípy, Ortsteil von Provodín, Okres Česká Lípa

SR-NI steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Distriktes in Surinam

SRNI